Коница може бити:
, општина у Грчкој
, град у Грчкој
Коница (биљка), зељаста биљка